Contea di Fejér – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Fejér – nome ungherese del comitato di Albareale nel Regno d'Ungheria
 Lipot (Leopold) Fejér – matematico ungherese
 Géza Fejér – discobolo ungherese